Червеньск:

 Червеньск — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Зелёногурский повят.
 Червеньск — гмина (волость) в Польше, входит в Зелёногурский повят, Любушское воеводство.